Langmuirschicht bezeichnet verschiedene Schichten, die nach Irving Langmuir benannt wurden:

 Kurzform für Langmuir-Blodgett-Schicht, Schicht aus einer oder mehreren Lagen organischer Moleküle
 Langmuir-Schicht (Glühlampe), einen Effekt im Zusammenhang mit der Glühlampe